|}

Västra stambanan () ist eine Eisenbahnstrecke in Südschweden, die von Göteborg nach Stockholm führt. Sie verbindet die beiden größten schwedischen Städte und ist eine der wichtigsten Schienenverbindungen des Landes.

Geschichte 

Mitte des 19. Jahrhunderts beschloss der Schwedische Reichstag, ein Eisenbahnnetz, bestehend aus Stammbahnen zu errichten. Es galt vor allem, die Bahnlinien aus Stockholm Richtung Göteborg und Schonen auszubauen. Für die Västra stambana nach Göteborg wurde beschlossen, die kürzeste Strecke zu bauen, die dadurch dann wichtige Städte wie Skara und Örebro nicht berührte.

Am 1. Dezember 1856 wurde der erste Streckenabschnitt von Göteborg nach Jonsered eingeweiht. Im November 1862 war die ganze Strecke bis zum damaligen Endbahnhof Stockholms södra fertiggestellt. Die Reisezeit betrug 14 Stunden. Der Bahnhof Stockholm C wurde erst mit der Inbetriebnahme der ursprünglich eingleisigen Verbindungsbahn () zwischen der Västra stambana und der 1866 eröffneten alten Norra stambana, die im Bahnhof Stockholms norra in Norrmalm endete, am 17. Juli 1871 erreicht.

Bis 1926 wurde die Elektrifizierung abgeschlossen, 1958 war die gesamte Strecke zweigleisig ausgebaut.

Seit 1990 befährt der Hochgeschwindigkeitszug SJ X2 die Västra stambana mit 200 km/h und verkürzte so die Fahrzeit für die Fahrt von Göteborg nach Stockholm auf drei Stunden. 1995 wurde eine Neubaustrecke (Grödingebanan) von Järna nach Flemingsberg, an Södertälje vorbei, eröffnet. Mittlerweile ist der Abschnitt von Järna nach Stockholm S mit vier Gleisen ausgestattet, zwei für Fernzüge und zwei für Vorortzüge. Zwischen Göteborg und Alingsås gibt es zwei Gleise für den Mischverkehr mit X2000, Regionalzügen, Pendeltåg und Güterzügen.

Die Strecke wird von SJ AB befahren, regional jedoch zusätzlich von anderen Betreibern wie Västtrafik und Storstockholms Lokaltrafik. Seit 2015 bietet MTR Express Fahrten zwischen Göteborg und Stockholm an.

Streckenverlauf

Hallsberg–Göteborg 
Der Bahnhof Hallsberg wird südwestlich Richtung Laxå in der historischen Provinz Närke verlassen, von wo aus südlich des Skagern Västergötland und Västgötabergen und die Kulturlandschaft Falbygden zwischen Skövde und Falköping passiert werden. Nach Falköping geht durch Västergötland bis Alingsås am See Mjörn, wo südwestlich das Tal des Säveån erreicht und diesem über Lerum und Partille bis Göteborg und dem dortigen Hauptbahnhof am Göta älv gefolgt wird.

Literatur

Weblinks

Literatur

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västra Götalands län
Bahnstrecke in Stockholms län
Bahnstrecke in Örebro län
Bahnstrecke in Södermanlands län